BIG, B.I.G. steht für:

 Allen Army Air Field, Fluglandeplatzes in Alaska, USA nach dem IATA-Code
 Basic Income Grant, Konzept des bedingungslosen Grundeinkommens in diversen Staaten
 Basic Income Guarantee, die Garantie eines Grundeinkommens für Alle, Basic Income Earth Network (BIEN)
 Berliner Innovations- und Gründerzentrum, 1983 gegründeter Innovationspark in Berlin
 Bibliothek am Guisanplatz (BiG), Verwaltungsbibliothek in Bern (Schweiz)
 die Firma BIG-Spielwarenfabrik, Hersteller des Bobby-Car
 Bundesinnungskrankenkasse Gesundheit, eine deutsche Innungskrankenkasse
 Big (Film), einen Kinofilm mit Tom Hanks von 1988
 B.I.G. The Notorious B.I.G., ein amerikanischer Rapmusiker 
 Bioinformatik und Genomforschung, Studiengang an der Universität Bielefeld
 Bjarke Ingels Group, ein dänisches Architekturstudio
 Bone injection gun, ein Produkt zur Schaffung eines intraossären Zuganges
 Bündnis für Innovation und Gerechtigkeit, eine deutsche politische Kleinpartei
 Bündnis der Islamischen Gemeinden in Norddeutschland e. V.
 ehemalige Handelskette der Stuttgarter Nanzgruppe, BIG
 Suzuki DR Big 750 S, eine einzylindrische Reiseenduro des japanischen Herstellers Suzuki
 Bundesimmobiliengesellschaft, die österreichische Bau- und Liegenschaftsverwaltung von Bundeseigentümern
 BIG (Berlin), Berliner Institut für Gesundheitsforschung, entstanden 2013
 BIG e.V., Berliner Initiative gegen Gewalt an Frauen, gegründet 1993
 BIG (Wien), Bundesinstitut für Gehörlosenbildung 
BIG Krankenkasse/ Krankenversicherung
BIG, Berlin International Gaming, E-Sport Organisation

big bedeutet:

 engl. für groß

B.I.G steht für
B.I.G, Band
b.i.g. steht für:

  b.i.g.-Gruppe, eine deutsche Unternehmensgruppe für Dienstleistungen

Siehe auch:
 BIK
 BIC

BIG